Буряты располагают важным письменным наследием. Это в первую очередь бурятские летописи, включающие историю и предания бурят. Буряты — единственный народ Сибири, обладающий собственными историческими письменными памятниками.

Традиционная светская литература
Традиционная литература бурят включала ряд полубуддийских, полушаманских произведений, заключающих в себе истории знаменитых шаманов и правила почитания шаманских божеств.

Основная масса литературы бурят состояла из переводных произведений буддийской традиции. Это были в первую очередь переводы с тибетского на монгольский буддийских священных книг, трактатов по философии, медицине и т. д. и Данджур — энциклопедия более чем в 200 томов. Главными очагами литературной деятельности являлись монастыри-дацаны, при которых состояли ученые-переводчики. Многие из дацанов были оборудованы библиотеками и типографиями, где книги печатались ксилографическим способом.

Драматургия

Досоветский период
Первой театральной пьесой на бурятском языке считается пьеса «Үхэл» (Смерть), написанная в 1908 году в Иркутске семинаристом Д. А. Абашеевым. До революции 1917 года появляются пьесы авторов: И. В. Барлукова, Г. В. Базарона, С. П. Балдаева. Всего до октябрьской революции 1917 года буряты имели 5 или 6 рукописных пьес. Некоторые из них ставились нелегально. Основные темы ранних пьес: ноёнат, шаманизм, ламаизм.

Литература досоветского периода
В 1863 году в Иркутске в типографии штаба войск Восточной Сибири тиражом 1000 экземпляров была издана книга «О мироздании». Автор книги — учитель Иркутского духовного училища Николай Болдонов. Книга была напечатана на кириллице.

Литература советского периода
После революции началось формирование бурятского литературного языка на основе латиницы, а затем кириллицы и хоринского диалекта. Это означало разрыв с предыдущей литературной традицией. При этом шло освоение европейских литературных форм и массового светского образования на русском и на бурятском языках.

В 1922 году был издан первый сборник стихов Солбонэ Туя (П. Н. Дамбинова) «Цветостепь». Первые бурятские повести написал Ц. Дон (Ц. Д. Дондубон): «Луна в затмении» (1932 год), «Отравление от брынзы» (1935 год).

Первый литературный альманах на бурятском языке Уран-Угун-Чимек вышел в феврале 1927 года.

В конце 1930-х бурятские писатели начинают писать книги для детей и литературно обрабатывать народные сказки. Это в первую очередь литературные сказки Б. Д. Абидуева: «Сказка о козленке Бабане», «Оседлавший тигра», «Шалай и Шанай», «Котий Батор», «Летучая мышь», «Храбрый козленок Бабана». Вслед за ним начинают выходить сказки А. И. Шадаева и др.

В 1949 году в Улан-Удэ публикуется первый бурятский роман «Степь проснулась» Ж. Т. Тумунова. За ним последовали романы X.Намсараева «На утренней заре» (1950 год),Ч. Цыдендамбаева «Доржи, сын Банзара» (1952 год), «Вдали от родных степей» (1956 год). Ж. Т. Тумунов в 1954 году написал свой второй роман «Золотой дождь».

Постсоветская бурятская литература 

 Жамьян Балданжабон «Тайны Алханая»

Примечания

Литература 
 Балданов С. Ж. Народно-поэтические истоки национальных литератур Сибири (Бурятии, Тувы, Якутии). — Улан-Удэ, 1995.
 Баяртуев Б. Д. Предыстория литературы бурят-монголов. — Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2001.
 Б. Д. Баяртуев, В. Д. Жапов Классическая бурятская литература // Буряты. Серия: Народы и культуры. — М. Наука. — 2004.
 История бурятской литературы. Современная бурятская литература (1956—1995). — Улан-Удэ, БНЦ СО РАН, 1997.
 История бурятской советской литературы. — Улан-Удэ, 1967.
 Найдаков В. Ц. Бурятская драматургия. Историко-литературный и критический очерк. — Улан-Удэ, 1959.
 Найдаков В. Ц. Поэзия Советской Бурятии. — Улан-Удэ, 1973.
 Найдаков В. Ц. Путь к роману. История формирования бурятской прозы. — Новосибирск: Наука, 1985.
 Найдаков В. Ц. Становление, развитие и распад бурятской советской литературы (1917—1995). — Улан-Удэ, 1996.

Литература народов России
Литература по языкам
Литература на бурятском языке